Sãojoseense – abitanti di São José da Lagoa Tapada
Sãojoseense – abitanti di São José da Vitória
Sãojoseense – abitanti di São José de Princesa
Sãojoseense – abitanti di São José do Brejo do Cruz
Sãojoseense – abitanti di São José do Divino (Piauí)
Sãojoseense – abitanti di São José do Peixe
Sãojoseense – abitanti di São José do Piauí
Sãojoseense – abitanti di São José dos Cordeiros
Sãojoseense – abitanti di São José dos Pinhais